I Ain’t Cha Homey — шестой мини-альбом Esham A. Смита, вышедший в 2009 году.

Об альбоме 
I Ain’t Cha Homey полностью состоит из фристайлов и знаменует собой возвращение образа «Homey the Clown», дебют которого состоялся в 1991 году на мини-альбоме Homey Don’t Play. На песню «Happy Happy Joy Joy» было снято музыкальное видео, в котором лицо Эшема загримировано таким же клоунским гримом, которым гримирует лицо участник группы Insane Clown Posse, Violent J.

После выпуска альбома появились слухи, что альбом является диссом против Insane Clown Posse. Смит позже развеял слухи в одном из выпусках на своём подкасте Bomb Ass, заявив, что он записал эти треки сообразно своему характеру и никого на собирался унижать.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Esham